Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 183001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 6 sierpnia 2002 do 15 marca 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

183001-183100

183101-183200

183201-183300

183301-183400

183401-183500

183501-183600

183601-183700

183701-183800

183801-183900

183901-184000

Przypisy 

Lista planetoid 183001-184000